Anníbal el Rodi va ser un general cartaginès que es va destacar l'any 250 aC en el setge romà de Lilibeu durant la Primera Guerra Púnica.

Amb la seva habilitat i atreviment, va participar en diversos combats i va aconseguir sortir amb una única nau per comunicar amb Cartago, eludint la vigilància romana. Finalment va caure presoner dels romans, que van utilitzar de model la seva galera, molt ràpida, per construir una sèrie de galeres iguals, segons diuen Polibi i Joan Zonaràs.

Referències 

Cartaginesos